Questo è un elenco dei vulcani attivi e spenti della Costa Rica.

Voci correlate 
 Cordigliera Vulcanica Centrale
 Parchi nazionali della Costa Rica

Altri progetti

Collegamenti esterni